NGC 7475 é um conjunto de duas galáxias localizadas na constelação de Pegasus. Elas são:

NGC 7475-1 e 
NGC 7475-2.

Desambiguação